Il doppio del torneo di tennis Chikmagalur Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana che hanno battuto in finale Lu Yen-Hsun e Danai Udomchoke 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Łukasz Kubot /  Pavel Šnobel (semifinali)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campioni)

 Prakash Amritraj /  Rohan Bopanna (quarti di finale)
 Lu Yen-Hsun /  Danai Udomchoke (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Chikmagalur Challenger 2006